Отелло ( — «Отелло, венеціанський мавр») — п'єса Вільяма Шекспіра, а також головний персонаж цієї п'єси.

Опера
 Отелло — опера Джузеппе Верді за однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра.
 Отелло — опера Джоаккіно Россіні за однойменною п'єсою Вільяма Шекспіра.

Фільми

 Отелло (фільм, 1952) — фільм режисера Орсона Веллса.
 Отелло (фільм, 1955) — радянський фільм режисера Сергія Юткевича.